Příjmení Kněžínek nosí více osob:
 Aleš Kněžínek (* 1994) – český profesionální hráč počítačových her
 Jan Kněžínek (* 1979) – český právník a politik
 Jan Kněžínek (* 1946) – český památkář

Související články 
 Pivovar Kněžínek
 Kněžík